van de Velde är ett nederländskt efternamn. Det kan skrivas på olika sätt och på tyska ta formen van der Velde.

Personer med efternamnet van de Velde och liknande namn
 Adriaen van de Velde (1636–1672), nederländsk konstnär
 Carl Franz van der Velde (1779–1824), tysk romanförfattare
 Einar van de Velde (1899–1981), svensk advokat
 Émile Vandervelde (1866–1938), belgisk socialistisk politiker
 Esaias van de Velde (1587–1630), nedrländsk konstnär
 Gerard van Velde (född 1971), nederländsk skridskoåkare
 Henry van de Velde (1863–1957), belgisk målare, arkitekt och formgivare
 Jan van de Velde (1610–1686), nederländsk guldsmed, instrumentmakare, kopparstickare och tecknare
 Jan Jansz van de Velde (1619 eller 1820–1662), nederländsk konstnär
 Jean Van de Velde (född 1966), fransk golfspelare
 Peter van de Velde (1634–1723), flamländsk målare
 Theodoor Hendrik van de Velde (1873–1937), nederländsk läkare och författare
 Willem van de Velde den äldre (1611–1693), nederländsk målare och tecknare
 Willem van de Velde den yngre (1633–1707), nederländsk konstnär

Nederländska efternamn